Houcine est un prénom (servant parfois de patronyme) d'origine arabe, dérivé d'.

Quelques personnalités célèbres prénommées « Houcine » 
Houssaine Anafal (1952-2012), footballeur marocain
Houcine Camara (né en 1980), chanteur français (appelé simplement « Houcine »)
Houcine Dimassi (né en 1948), homme politique tunisien
Houcine Slaoui (1918-1951), chanteur marocain
Haj Houcine Toulali (1924-1998), écrivain marocain

Personnalités célèbres nommées « Houcine » 
 , canoéiste tunisien
Dr houcine

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom